Assedio di Hulst (1591)
 Assedio di Hulst (1596)
 Assedio di Hulst (1645)